The Furies bezeichnet:

 The Furies (1930), einen US-amerikanischen Film
 den Originaltitel des Films Die Farm der Besessenen aus dem Jahr 1950
 The Furies (2019), einen australischen Horrorfilm